Andrzej Zaniewski (ur. 1939) – poeta, prozaik, autor tekstów piosenek
 Iwo Zaniewski (ur. 1956) – polski malarz, fotografik, reżyser
 Jerzy Zaniewski (1891–) – oficer artylerii Wojska Polskiego
 Jerzy Zaniewski (1901–) – oficer kawalerii Wojska Polskiego
 Mariusz Zaniewski (ur. 1977) – polski aktor
 Teodor Leon Zaniewski (1897–1975) – pułkownik saprów
 Zbigniew Zaniewski (ur. 1940) – polski naukowiec, cybernetyk